Davy Back Fight es un juego practicado entre los piratas de la serie de manga y anime One Piece, de Eiichirō Oda. Es un juego entre dos bandas de piratas en el cual se gana personas de la tripulación contraria para fortalecer la propia.

Historia 

Todo lo que se sabe es que un día, en una lejana isla pirata, mucho tiempo atrás, unos piratas crearon el juego para fortalecer sus tripulaciones.
Debido a todas las adversidades en ellas disputadas entonces decidieron armar una forma para enfrentarse de una manera sana y también de paso para saber quien era mejor, evitando rivalidades y contiendas entre sí mismos.

Tradiciones 

Para que el Davy Back Fight comience, ambos capitanes de sus respectivas tripulaciones, tienen que aclarar los términos del juego. Una vez acordados los términos, ambos capitanes disparan al aire sellando el pacto. Justo después, las reglas son comunicadas a las tripulaciones de ambos equipos. Las tres reglas principales son también las tradiciones del juego:

 Cualquier jugador o símbolo perdido durante el Davy Back Fight, sólo puede ser recuperado en el transcurso del mismo juego, imposibilitándose recuperar a personas perdidas en juegos anteriores.
 La persona seleccionada debe jurar lealtad inmediatamente al capitán de la banda que lo ganó.
 Si la bandera es seleccionada, no puedes seguir utilizando el símbolo y se tiene que crear uno nuevo para reemplazarlo.

Reglas 

Si un bando gana una ronda, es derecho del capitán escoger a cualquier contrincante que quiera. El miembro seleccionado es especialmente valioso si desempeña alguna función específica (como carpintero, navegante y demás). Si al capitán del equipo ganador no le llama la atención ninguno de los contrincantes, es libre de escoger la bandera pirata del equipo perdedor, obligando al adversario a renunciar a su símbolo sin posibilidad de volverlo a usar jamás. La única opción para recuperar la bandera, es ganarla de nuevo en una ronda posterior del mismo juego. La banda ganadora puede usar ese símbolo pirata si así lo desea.

El capitán que inició el juego tiene permitido escoger el número de rondas a jugar (siendo el máximo de tres), usando para ello una, dos o tres monedas. Algunos capitanes permiten que sus oponentes escojan, pero esto es inusual, y pasa principalmente cuando se está confiado de que se ganará no importa que pase. Las monedas son después lanzadas al mar para notificar al espíritu de Davy jones que el juego ha comenzado.

Capitanes y participantes pueden interferir con cualquiera que esté jugando, hacer trampas u obstaculizar a sus contrincantes por cualquier medio para ganar.

Los Juegos 

El juego es el evento principal y los jugadores que han de participar se escogen con anticipación. Si cualquiera que vaya a participar en la segunda ronda, es adquirido por el contrincante en la primera ronda, el equipo perdedor debe jugar la segunda ronda aunque le falte un integrante, pues una vez que los participantes son elegidos, no se pueden hacer cambios después.

Donut Race 

La Donut Race es una carrera marina, donde a 3 participantes de cada equipo le son entregados los materiales con los que deberán construir un bote para usarlo. Los equipos usan sus botes para rodear la isla (o la parte de la misma en la que estén) y el primero en alcanzar la meta gana.

Groggy Ring 

Este juego se juega normalmente con 3 integrantes de cada equipo. Un jugador es la "pelota" de cada equipo, y el objetivo del equipo contrario es meter ese jugador-pelota en la portería contraria. La portería es un círculo sobre la tierra en el campo correspondiente al equipo contrario, hay dos porterías.

Pelea de Capitanes 

La pelea es un duelo entre los dos capitanes. Se dispara un cañón y el lugar en que caiga la bala será el ring de la pelea. Dentro del mismo, los oponentes tienen permitido usar cualquier objeto o arma que se encuentre dentro del terreno perteneciente al ring. La primera persona que caiga del ring, o se rinda o ya no pueda levantarse, pierde.

Los juegos extra 

En el anime (no en el manga), luego de la finalización del Davy Back Fight, se añade otro nueva Davy Back Fight de tres rondas, luego de que Luffy tontamente accediera al reto de Foxy y acordaran un segundo juego.

 Roller Skate (sólo anime)
Este juego consiste en una carrera en patines que tiene cinco etapas y el equipo que gane tres gana el juego. El objetivo es completar tantas vueltas como se pueda hasta que se acabe el tiempo de la etapa. Patinan tanto el competidor de la etapa como sus "defensores" que salen 20 segundos después e intentarán fretar al patinador contrario. Los jugadores no pueden retroceder o salir del camino pues perderán automáticamente la etapa.
 
 Dodge-Ball (sólo anime)
En él no hay límite de participantes. Ambos bandos eligen que miembros van a ser exteriores y cuáles interiores. El juego es como el auténtico dogde-ball (Balón prisionero, en España). Alguna de la reglas son: No está permitido lanzar a la cara del rival, no está permitido salir del campo de juego y no está permitido romper o comerse el balón.
 
 Daruma-san ha caído (sólo anime)
Un recorrido a la meta, en el que una persona neutral cuenta con los ojos cerrados el sonsonete "Daruma-san ga koron da"; mientras esté diciendo esto y no los vea, los participantes pueden correr para dirigirse hacia él y gana el equipo de la primera persona que lo toque. Cuando se termina de decir la frase, son descalificados los que sigan moviéndose. 

Ninguno de estos juegos son considerados canónicos en la serie, pues sólo tuvieron lugar en el anime. Pero debido al hecho de que el Davy Back Fight probablemente tiene muchos tipos de juegos disponibles para escoger, muy bien pueden existir en realidad en la serie canónica y el hecho de que hayan tomado parte en el relleno hecho por Toei Animation no implica que no sean oficiales.

Diferencia entre Manga y Anime 
Durante el Davy Back Fight, se dan algunas notables diferencias que alteran en menor o mayor grado la historia original.
 En el manga, una persona sólo puede jugar una vez durante un Davy Back Fight (Nami participó en la Donut Race, por lo cual no pudo participar en las siguientes dos rondas), En el anime una persona puede participar dos veces (Nami participa en el Donut Race y en la Roller Skate).

 En el manga, sólo había un equipo por bando durante la Donut Race,En el anime participan varios equipos por tripulación durante la Donut Race.

 En el manga, la tercera ronda del primer (y único Davy Back Fight) fue la Pelea de Capitanes,En el anime, la tercera ronda del primer Davy Back Fight fue cambiado por la Roller Skate para extender la historia, y Chopper fue recuperado en esta tercera ronda.

 En el manga, Chopper iba a participar en el Groggy Ring, pero Foxy lo elige en la primera ronda. En el manga, Chopper nunca participa en ninguno de los juegos del Davy Back Fight,En el anime, la saga del Davy Back Fight fue extendida, de modo que Chopper fue recuperado al final del primer Davy Back Fight. Chopper pudo participar en el Dodge Ball y en el "Daruma-san ha caído".

 En el manga, luego de que Luffy despierta tras haber derrotado a Foxy, le dan la opción de tomar a alguien de la banda del Zorro Plateado, a lo que Luffy se rehúsa y en su lugar escoge la bandera de Foxy. Luego de esto, Foxy y su tripulación se marchan, enojados por la decisión de Luffy,En el anime, luego de que Luffy despierta, inmediatamente escoge la bandera sin que Foxy le de ninguna opción. Además escoge a otros 497 personas de la banda de Foxy de un total de 500 a los que tenía derecho, pues en el segundo Davy Back Fight pierden de nuevo a Chopper y además a Robin, por lo que Nami le ofrece a Foxy apostar 500 personas por cada bando, recuperándo a Robin y Chopper junto a la bandera de Foxy y 497 personas lo que suma en total los 500 apostados en esta tercera ronda (Aunque después Luffy los despide a todos).

 En el anime, Chopper come 3 Rumble Balls durante el Dodge Ball sin ningún tipo de problemas. Pero en el capítulo 408 del manga (mucho después de estos acontecimientos), Chopper afirma que si come 2 Rumble Balls en un lapso menor a 6 horas, tiene problemas controlando las transformaciones, y si come 3 perderá la consciencia de sí mismo.

 En el manga, luego de ganar el Groggy Ring, Luffy recupera a Chopper, en el anime "recupera" a Cherrie, la yegua de un anciano que vivía en la isla.

 En el manga, luego de derrotar a Foxy, es en esa misma isla, Long Ring Long Land, en la cual enfrentan al almirante Aokiji. En el anime, por el contrario, luego de llegar a otra isla y de encontrarse de nuevo con Foxy (al que salvan), es donde tienen el combate contra el almirante.

Trivia 

 Foxy tiene un récord de 920 victorias y 1 derrota (contra Luffy). 
 El nombre de este juego está basado en la figura de Davy Jones, el apodo que tenían los marineros en el siglo XVII para referirse al espíritu de los mares. De igual forma, decir que alguien había sido enviado al "Davy Jones' Locker" (el Armario de Davy Jones) era otra manera de decir que había muerto. Esta figur también se ha vinculado algunas veces a la leyenda marina del Holandés Errante, aunque según la leyenda nórdica, el verdadero nombre no era Davy Jones, sino Bernard Fokke.

Véase también 
 Tony Tony Chopper
 Foxy El Zorro Plateado
 Monkey D. Luffy

One Piece